Música
A Single Man (álbum), de Elton John

Cinema
A Single Man (1929), filme mudo com Lew Cody e Aileen Pringle
A Single Man (2009), filme com Colin Firth e Julianne Moore

Desambiguações de artes